Бернер () — фамилия.

Известные носители:

 Бернеры — дворянский род.

 Бернер, Альберт Фридрих (1818—1907) — немецкий криминалист.
 Бернер, Анне (род. 1964) — финский государственный деятель, министр транспорта и связи.
 Бернер, Бруно (род. 1977) — швейцарский футболист, защитник.
 Бернер, Геннадий Яковлевич (род. 1934) — российский учёный; кандидат технических наук.
 Бернер, Николай Фёдорович (1890-1969) — русский поэт (псевдонимы Божидар, Дир).
 Бернер, Евгений (1893—1966) — американский селекционер роз немецкого происхождения.
 Бернер, Роберт (1935—2015) — американский геолог и геофизик.
 Бернер, Фридрих Вильгельм (1780—1827) — немецкий композитор.
 Бернер, Эрхард (1894—1960) — немецкий военачальник, генерал-майор вермахта.
 Бернер, Яков Николаевич (1837—1914) — киевский купец, домовладелец и общественный деятель, гласный городской думы.

См. также 
 Бёрнер, Карл (1880—1953) — немецкий ботаник, зоолог, лесовод, фермер и винодел.

Примечания